Каргі — село, волость Торгу, повіт Сааремаа, Естонія
 Каргі — село, Ачитський міський округ, Свердловська область, Росія